Aurivillius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Samuel Aurivillius (1854–1899), schwedischer Zoologe
 Christopher Aurivillius (Per Olof Christopher Aurivillius, 1853–1928), schwedischer Entomologe
 Karin Aurivillius (1920–1982), schwedische Chemikerin und Kristallographin
 Samuel Aurivillius (1721–1767), schwedischer Anatom und Arzt, Rektor der Universität Uppsala
 Sven Magnus Aurivillius (1892–1928), schwedischer Zoologe

Aurivillius steht für:
 eine Gattung der Pfauenspinner (Saturniidae), siehe Aurivillius (Gattung)